Haslberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Haslberger (1915–1939), deutscher Skispringer
 Maximilian Haslberger (* 1984), Filmregisseur